Oldřich Macháč, češki hokejist, * 18. april 1946, Prostějov, Češka, † 10. avgust 2011, Češka.

Macháč je bil dolgoletni igralec kluba Kometa HC Brno v češkoslovaški ligi, kjer je v trinajstih sezonah odigral 420 prvenstvenih tekmem, na katerih je dosegel 108 golov. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih in ene bronaste medalje, ter sedmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik po treh zlatih in srebrnih ter ene bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 69/70
|
| 52
| 17
| 39
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 80/81
|
| 43
| 8
| 20
| 28
|
| 53
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 81/82
|
| 44
| 8
| 15
| 23
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Brno
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih